La bataille de Gueskerou peut se référer à plusieurs batailles ayant eu lieu pendant l'insurrection de Boko Haram:
 Bataille de Gueskerou (2017)
 Bataille de Gueskerou (2019)